Copa Sudamericana 2008 var den sjunde upplagan av turneringen. Alla länder i CONMEBOL skickade representationslag, där alla länder fick två platser var förutom Argentina och Brasilien. Argentina fick sex platser och Brasilien fick åtta platser tilldelade sig. Två lag från Mexiko och ett från Honduras bjöds även in till turneringen. Argentina fick två direktplatser till åttondelsfinalen.

Preliminära omgångar
Två preliminära omgångar spelades med alla deltagande lag förutom två lag från Argentina (Boca Juniors och River Plate). Alla argentinska och brasilianska klubbar som skulle spela de preliminära omgångarna fick gå in i den andra preliminära omgången. Dessutom fick även de mexikanska klubbarna, de regerande mästarna samt klubben från Honduras gå in i den andra preliminära omgången.

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Källor

2008 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2008
2008